Le mot feuillard a différentes significations selon le domaine dans lequel il est utilisé :
 En métallurgie et en électronique, le feuillard en aluminium ou en cuivre est un matériau utilisé dans différents produits :
 Dans les câbles de réception de télévision par ondes hertziennes ou satellite, un feuillard conducteur sert de blindage électromagnétique pour optimiser la qualité du signal ;
 Dans la manutention, un feuillard métallique est souvent utilisé comme séparation entre les articles placés sur une même palette afin de les protéger pendant le transport ;
 En tonnellerie, un feuillard est une branche (châtaignier, saule) fendue en deux qui sert à faire des cercles de tonneaux.
 Pour l'emballage, le feuillard est une bande métallique, plastique ou textile (nylon, polypropylène, polyester) que l'on emploie pour cercler, consolider, fermer un emballage ou pour maintenir en place une charge unitaire. Il est habituellement bouclé par des clips ou des agrafes métalliques, mais peut également être scellé par soudage à chaleur.

 Gaston Feuillard (1904-1978), homme politique français ;
 Louis Feuillard (1872-1941), violoncelliste français ;
 Serge Feuillard, acteur français.